Купата на европейските шампиони 1962/63 е 8-о издание на турнира. 30 клубни отбора участват в него, в това число 29 национални шампиона от предходния сезон и Бенфика Лисабон като носител на трофея от предходния сезон. С Партизани Тирана за пръв път участва и албански отбор.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи, се изиграва трети мач на неутрален терен.

Финалът се играе на 22 май 1963 г. на стадион Уембли в Лондон пред 45.000 зрители. За първи път във финала не участва испански отбор. Милан побеждава Бенфика Лисабон с 2:1 и става третя носител на трофея и първи италиански отбор, направил това. Голмайстор е Жозе Алтафини от Милан с 14 попадения.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят между 26 август и 26 септември, а реваншите са между 12 септември и 3 октомври 1962 г.

Трета среща 
Срещата се състои на 17 октомври 1962 г.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят между 18 октомври и 19 ноември, а реваншите са между 31 октомври и 28 ноември 1962 г.

Трета среща 
Срещата се състои на 12 декември 1962 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят между 23 януари и 6 март, а реваншите са на 13 март 1963 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 10 и 24 април, а реваншите са на 1 и 8 май 1963 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1962/63
 Купа на панаирните градове 1962/63

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1962/63
 Детайли на мачовете за сезон 1962/63 в rsssf.com

Европейска шампионска лига